Erat ist der Familienname folgender Personen:

 Martin Erat (* 1981), tschechischer Eishockeyspieler
 Paul Erat (* 1965), österreichischer Skispringer
 Ruth Erat (* 1951), Schweizer Schriftstellerin
 Tuğrul Erat (* 1992), aserbaidschanischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Ehrat
 Erath
 Errath